Щуцин:

 Щуцин — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Домбровский повят.
 Щуцин — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Домбровский повят, Малопольское воеводство.